Taub:
 Škoda 1101 Taub – prototyp dwudrzwiowego czteromiejscowego małolitrażowego popularnego samochodu osobowego, stworzony w roku 1947
 Chris Michael Taub – fikcyjna postać
 Gadi Taub (* 1965) – izraelski pisarz
 Israel Dan Taub (1928, Warszawa – 2006, Bnei Brak) – rabin, czwarty cadyk chasydzkiej dynastii Modrzyc
 Israel Meir Taub (1849, Raciąż – 1920, Warszawa) – rabin, pierwszy cadyk
 Jaakow Dawid Taub (1878 w Ożarowie – 1926 w Warszawie) – rabin, muzyk, kompozytor, cadyk
 Szaul Jedidja Elazar Taub (1886 – 1947) – rabin, drugi cadyk chasydzkiej dynastii Modrzyc
 Szmuel Elijahu Taub (1905, Lublin – 1984) – rabin, trzeci cadyk chasydzkiej dynastii Modrzyc

Zobacz też 
 Taube (ujednoznacznienie)